Landowski est un nom de famille polonais. Une branche de cette famille a donné plusieurs artistes en France au .

Patronyme 

 Édouard Landowski (1839-1882), docteur en médecine polonais.
 Marcel Landowski (1915-1999), compositeur français.
 Nadine Landowski (1908-1943), artiste peintre française.
 Paul Landowski
 Paul Landowski (1843-1894), docteur en médecine franco-polonais.
 Paul Landowski (1875-1961), sculpteur français, issu d'une famille polonaise.
 Françoise Landowski-Caillet (1917-2007), peintre et pianiste française, fille du précédent.
 Alice Wanda Landowski (1899-1959), musicologue qui écrit sous le nom de Wanda-Louise, Wanda-Ladislav, Alice-Wanda, W.-A.

Institutions 
 Musée-jardin Paul-Landowski, à Boulogne-Billancourt.

Homonymie de patronyme